Книжка може да се отнася за:

 Малка книга
 Шофьорска книжка, свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство
 Жълта книжка
 Книжка, част от стомаха на преживните животни